— patriarca de Constantinopla do 
 João Clímaco — monge do 
 João de Citópolis — bispo do 

Desambiguações de antropônimos